O Campeonato Catarinense de Basquete de 2005 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2005 no basquetebol